Einersdorf ist der Name folgender Orte:

 Einersdorf (Trautskirchen), Ortsteil der Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Einersdorf (Gemeinde Bleiburg), Ortschaft von Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten